Семь мудрецов (семеро мудрецов; ; ):

 Семь мудрецов — в Шумере.
 Семь мудрецов — семь индийских риши.
 Семь мудрецов (VII—VI века до н. э.) — в Древней Греции.
 Семь мудрецов бамбуковой рощи (; III век) — китайской эпохи Троецарствия.
 Семь Мудрецов — одно из древних названий Большого Ковша созвездия Большая Медведица.

См. также 
 «Книга о семи мудрецах»
 «Роман о семи римских мудрецах» (XII век)
 Мудрец | Sage (значения)